Toki kan syfta på:

Toki: Going Ape Spit, datorspel
Toki pona, konstruerat språk

Geografi

Finland 
 Toki (ö), Nyland, Helsingfors,

Japan 
 Toki, Gifu, stad, Gifu prefektur, 

Robotskapade Finlandförgreningar